

Astronomia 
 F8 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F8 – codice vettore IATA di Freedom Airlines
 F-8 – designazione degli aerei USA per Vought F-8 Crusader

Informatica 
 F8 – tasto presente sulla tastiera del computer
 F8 – microprocessore prodotto da Fairchild Semiconductor nel 1975

Musica 
 F8 – album dei Five Finger Death Punch del 2020

Sport 
 F8 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dall'esterno centro (flyout 8)